Просветле́ние — внезапно появляющаяся способность понимать, правильно мыслить; ясность сознания.

В религиях 
 Просветление — религиозное понятие, означающее «целостное и полное осознание природы реальности». Отсюда «человек просветлённый» (Будда, первым был Будда Шакьямуни; бодхисаттва; китайский совершенномудрый; европейские иллюминаты)

Буддизм
 Просветление в буддизме ()
 Просветление (бодхи) — на языках пали и санскрите.
 Дерево просветления (дерево Бодхи)
 Ступа Просветления — сооружение, как символ просветления.
 Четыре стадии просветления

Другое 
В технике
 Просветление — технология, позволяющая увеличить светопропускание оптических элементов.

В культуре
 «Сатори» (англ. Satori, от яп. 悟り, «просветление»; 2011) — роман американского писателя Дона Уинслоу; русское издание 2013 года.
 «Просветление» (2001) — французский кинофильм, реж. Жан-Марк Барр и Паскаль Арнольдом.

В информатике
 Enlightenment («E») — оконный менеджер с открытым исходным кодом для X Window System.

См. также 
 Просвещение (значения)
 Сатори
 Бодхичитта